Кле́мперер () — німецьке прізвище.

Відомі носії 
 Вернер Клемперер (1920—2000) — німецько-американський актор і музикант. Син Отто Клемперера.
 Віктор Клемперер — німецький письменник, філолог, журналіст.
 Вольфганг Клемперер (1893—1965) — німецький інженер і піонер авіації.
 Гадвіг Клемперер (1926—2010) — німецька філологиня і видавець.
 Єва Клемперер (в дів. Шлемер; 1882—1951) — німецька піаністка і художниця.
 Отто Клемперер — німецький диригент і композитор.

Див. також 
 134348 Клемперер

Німецькі прізвища